Casali ima više značenja:
 Casali, Arezzo
 Casali, Ascoli Piceno
 Casali, Chieti
 Casali, Frosinone
 Casali, Genoa
 Casali, Isernia
 Casali, Macerata
 Casali, Parma
 Casali, Pescara
 Casali, Piacenza
 Casali, Rieti
 Casali, Terni